Toto je seznam fotbalových reprezentantů, kteří momentálně působí v týmech nejvyšších dvou českých soutěží.

1. česká fotbalová liga

Aktuálně působící

Zahraniční reprezentanti

Seznam seniorských reprezentantů

Seznam mládežnických reprezentantů

Čeští reprezentanti

Seznam seniorských reprezentantů

V minulosti působící

2. česká fotbalová liga

Seznam zahraničních reprezentantů

Seznam českých reprezentantů

Odkazy

Poznámky

Související články 
 Seznam českých fotbalových reprezentantů

Fotbalisté
Fotbalové ligy v Česku
Seznamy sportovců